Die Liste der Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 2015 enthält alle Spieler, die für die Nationalliga A 2015 im Schach gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften durften maximal 20 Spieler melden. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während der Club d’Echecs de Genève, die SG Zürich und die SG Riehen mit je elf eingesetzten Spielern auskamen, spielten beim Echallens Chess Club und beim Club d'échecs de Neuchâtel je 15 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 130 Spieler zum Einsatz, von denen 26 keinen Wettkampf versäumten. Punktbeste Spieler waren Clovis Vernay (Club d’Echecs de Genève), Lothar Vogt (SG Zürich) und Rainer Buhmann (Schwarz-Weiss Bern) mit je 7,5 Punkten aus 9 Partien. Mit Alexandre Domont (Club d’Echecs de Genève), Simon Schweizer, Roland Ollenberger (beide Schwarz-Weiss Bern) und Nicola Ambrosini (Echallens Chess Club) erreichten vier Spieler 100 %, von diesen spielten Domont und Schweizer je zwei Partien, Ollenberger und Ambrosini je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom März 2015); GM = Grossmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Grossmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom März 2015)
 Nation: Nationalität gemäss Eloliste vom März 2015; AUT = Österreich, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, ESP = Spanien, FID = FIDE, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, ITA = Italien, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Club d’Echecs de Genève

SG Zürich

Schachklub Luzern

SG Riehen

SG Winterthur

SV Wollishofen

Echallens Chess Club

Schachklub Réti Zürich

Schwarz-Weiss Bern

Club d'échecs de Neuchâtel

Anmerkungen 
 Monika Müller-Seps hiess bis zur Saison 2014 Monika Seps.
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Spielerlisten Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft 2015 (PDF; 269 KB)
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Nationalliga A (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2015